Private Eyes — второй и последний студийный альбом гитариста и певца Томми Болина, выпущенный в 1976 году, на лейбле Columbia Records. В качестве сопродюсера данного диска выступил Деннис Маккей.

Спустя три месяца после выхода альбома, 3 декабря 1976 года, отыграв выступление на промотуре Джеффа Бека, Томми Болин умер от передозировки наркотиков и алкоголя.

Список композиций 
 «Bustin' Out for Rosey» (Bolin) — 4:24
 «Sweet Burgundy» (Bolin, Cook) — 4:13
 «Post Toastee» (Bolin) — 9:03
 «Shake the Devil» (Bolin, Cook) — 3:47
 «Gypsy Soul» (Bolin, Cook) — 4:05
 «Someday Will Bring Our Love Home» (Bolin, John Tesar) — 3:05
 «Hello, Again» (Bolin, Cook) — 3:39
 «You Told Me That You Loved Me» (Bolin) — 5:15

Участники записи 
 Томми Болин — гитары, клавишные, вокал, фортепиано
 Регги Макбрайд — бас, вокал
 Марк Стейн — клавишные, вокал
 Кармин Эппис — ударные в треке «Someday Will Bring Our Love Home»
 Бобби Бердж — перкуссия, ударные
 Бобби Холл — перкуссия
 Норма Джин Белл — перкуссия, вокал, саксофон
 Дэл Ньюман — струнные, аранжировки

Производство 
 Продюсеры: Томми Болин, Деннис Маккей
 Звукоинженеры: Томас ла Тоноур и Стивен Уильям Тайлер
 Дизайн: Джимми Уотчтелл

Примечания 

Альбомы 1976 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Томми Болина
Альбомы Columbia Records